Improbable peut désigner :
 Improbable, la caractéristique d'un événement qui a une faible probabilité ;
 Improbable, le  de la saison 9 de la série télévisée X-Files ;
 Improbable, une entreprise technologique multinationale britannique.